Ходжовци () — село в Болгарии. Находится в Кырджалийской области, входит в общину Кырджали. Население составляет 32 человека.

Политическая ситуация 
В местном кметстве Голяма-Бара, в состав которого входит Ходжовци, должность кмета (старосты) исполняет Мустафа Осман Мустафа (Движение за права и свободы (ДПС)) по результатам выборов правления кметства.

Кмет (мэр) общины Кырджали — Хасан Азис (Движение за права и свободы (ДПС)) по результатам выборов в правление общины.

Ссылки 
 Статистика населения

Сёла Кырджалийской области